Самуйлов — фамилия; имеет женскую форму Самуйлова.
 Самуйлов, Иван Савельевич (1924—2006) — бригадир колхоза «Новая жизнь» Лиозненского района Витебской области, Белорусская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Самуйлов, Леонид Андреевич (1889—1929) — русский военный лётчик, штабс-капитан Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.

См. также